Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji ASB Classic 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl italský pár Sara Erraniová a Roberta Vinciová, jehož členky na turnaji nestartovaly.

Vítězem čtyřhry se stal belgický nenasazený pár Elise Mertensová a An-Sophie Mestachová, který ve finále zdolal černohorsko-českou dvojici Danka Kovinićová a Barbora Strýcová výsledkem 2–6, 6–3 a [10–5].

Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Pro Mertensovou to bylo premiérové finále na okruhu WTA Tour, mimo sérii WTA 125K, a Mestachová si připsala druhou deblovou trofej z této úrovně ženského tenisu.

Nasazení párů 
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (1. kolo)
  Julia Görgesová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Coco Vandewegheová (čtvrtfinále)
  Klaudia Jansová-Ignaciková /  Paula Kaniová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ASB Classic 2016